Усачики:

 Усачики — подсемейство усачей, включающее более 100 родов и 2500 видов.
 Усачики — род жесткокрылых из семейства усачей, подсемейства ламиин.